

Cinema 
 Vengeance Is Mine – film del 1912 diretto da Lloyd Lonergan
 Vengeance Is Mine – film del 1913 diretto da Colin Campbell
 Vengeance Is Mine – film del 1914 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
 Vengeance Is Mine – film del 1915  prodotto dalla Majestic Motion Picture Company
 Vengeance Is Mine – film del 1917 diretto da Frank Hall Crane

Letteratura 
 La vendetta è mia (Vengeance Is Mine) – romanzo di Mickey Spillane del 1950

Musica 
 Vengeance Is Mine – album di X-Raided del 2000
 Vengeance Is Mine – album di Q-Unique del 2004